Seznam naselij v Sloveniji, imena na Z.

Seznam

Viri
 

Z